ЕГУ:
Аббревиатура
 Европейский гуманитарный университет
 Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 
 Ереванский государственный университет

См. также 
Егу-Урий